Сухомлин, Владимир:
 Сухомлин, Владимир Александрович (1945) — профессор МГУ, доктор наук.
 Сухомлин, Владимир Владимирович (1979—2003) — интернет-журналист.